A Szenci járás (szlovákul: Okres Senec) Szlovákia Pozsonyi kerületének közigazgatási egysége.
Területe 360,63 km², lakossága 66 265, székhelye Szenc (Senec). Lakosságának 13.8 százaléka, azaz  személy magyar nemzetiségű.

A Szenci járás települései

Jegyzetek

Források 
Nela Karašinská 2012: Kaštiele a kúrie Senecka. In: Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy. Bratislava.

Szenci járás